

Patronyme 

Le comte Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs (1817-1896), aristocrate et homme politique danois ;
Herman Ole Johannes Krag (1837-1916), capitaine dans l'armée norvégienne et ingénieur militaire norvégien ;
Jens Otto Krag (1914-1978), homme politique danois ;
Astrid Krag Kristensen (1982-), femme politique danoise.

Divers 
Le Krag-Jørgensen, fréquemment appelé Krag, est un fusil à verrou conçu par les Norvégiens Herman ole Johannes Krag et Erik Jørgensen.

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien